Лозовеньковский сельский совет — входит в состав Балаклейского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Лозовенька .

История 
 1730 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Лозовенька 
 село Вольное 
 село Новая Серпуховка

Примечания 

Местные советы (Балаклейский район)